Denumirea de Sitovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sitovo, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Sitovo, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Sitovo, un sat în comuna Sitovo, regiunea Silistra.